Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtags von Schleswig-Holstein der 7. Wahlperiode (24. Mai 1971 bis 24. Mai 1975).

Präsidium 
 Präsident: Helmut Lemke (CDU)
 Erster Vizepräsident: Kurt Schulz (SPD)
 Zweiter Vizepräsident: Hartwig Schlegelberger (CDU)

Zusammensetzung 

Der Landtag setzte sich nach der Wahl vom 25. April 1971 wie folgt zusammen:
 CDU: 40 Sitze
 SPD: 32 Sitze
 SSW: 1 Sitz

Fraktionsvorsitzende 

 CDU-Landtagsfraktion Gerd Lausen
 SPD-Landtagsfraktion Jochen Steffen  bis 3. Mai 1973  Klaus Matthiesen  seit 3. Mai 1973

Abgeordnete 

Mitglieder, 07. Wahlperiode
 09